Schwald ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Schwald (* 1976), deutsche Fußballspielerin
 Michael Schwald (* 1967), deutscher Polizist
 Otto Schwald (* 1954), österreichischer Historiker
 Sarah Schwald (* 1973), US-amerikanische Mittelstreckenläuferin